

Pessoas
Péguy Makanda Luyindula, ex-futebolista congolês naturalizado francês.

Localidades

Makanda (Illinois)

Desambiguação